Teehäuschen (Diminutiv für Teehaus) steht für:

 Teehäuschen (Aurich), ein Kulturdenkmal in Aurich im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Teehäuschen (Bad Säckingen), ein Bauwerk in Bad Säckingen im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg
 Teehäuschen (Darmstadt, Park Rosenhöhe), ein Kulturdenkmal in Darmstadt in Hessen
 Teehäuschen (Darmstadt, Seitersweg 17b), ein Kulturdenkmal in Darmstadt in Hessen
 Teehäuschen (Darmstadt, Wolfskehl’scher Park), ein Kulturdenkmal in Darmstadt in Hessen
 Teehäuschen, ein Kulturdenkmal in Bremen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Horn-Lehe#0868
 Teehäuschen, ein Kulturdenkmal in Worms in Rheinland-Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Worms-Herrnsheim
 Teehäuschen, ein Gartenpavillon am Herrenhaus Haus Meer in Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Teehaus (Begriffsklärung)